Села:
 Кривоносівка — Сумська область, Середино-Будський район
 Кривоносівка — Черкаська область, Золотоніський район